Merriott – cittadina della contea del Somerset, in Inghilterra

Pagine correlate 
 Marriott
 Merritt